Le mot cohen désigne les membres du clergé hébreu qui réalisaient les sacrifices du Temple de Jérusalem sous l'autorité du Cohen Gadol. Il est aussi fréquent comme patronyme.

Anthroponyme

Patronyme 

 Abby Joseph Cohen (née en 1952), économiste américaine ;
 Abderrahmane Cohen (19?-), homme politique marocain ;
 Abraham Cohen de Herrera (1570-1635), kabbaliste et philosophe juif ;
 Adam Cohen (né en 1972), musicien et chanteur canadien, fils de Leonard Cohen ;
 
 Albert Cohen (1965-), mathématicien français ;
 Albert Cohen (19?-), producteur français de comédies musicales ;
 Albert Cohen (1895-1981), écrivain suisse d'expression française ;
 Albert K. Cohen (1918-2014), psychosociologue et sociologue américain ;
 Alfred Andrew Cohen (1829-1887), financier américain ;
 Amy Cohen-Corwin, mathématicienne américaine ;
 Anat Cohen (1975-), clarinettiste de jazz, saxophoniste et chef d'orchestre israélienne ;
 Arnaud Cohen (né en 1968), sculpteur français ;
 Annie Cohen (née en 1944), écrivaine française ;
 Arthur Cohen (né en 1978), chef d'entreprise, philosophe et éditeur français ;
 Avi Cohen (1956-2010), footballeur israélien ;
 
 Ben Cohen (né en 1978), joueur de rugby à XV anglais ;
 Bram Cohen (né en 1975), informaticien américain ;
 Chris Cohen (né en 1987), footballeur anglais ;
 Colby Cohen (né en 1989), joueur de hockey sur glace américain ;
 
 Danny Cohen (1937-2019), informaticien américain ;
 Danny Cohen (né en 1963), photographe britannique ;
 , ingénieur israélien ;
 Dany Cohen dit « Dany Brillant », chanteur français né en 1965 ;
 , agent de renseignement américain ;
 David Cohen (1922-2013), linguiste français ;
 David Cohen (1882-1967), sioniste néerlandais ;
 Didier Cohen (né en 1952), écrivain et scénariste de télévision français ;
 Dror Cohen (né en 1974), joueur et entraîneur de basket-ball israélien ;
 Elaine Cohen, mathématicienne américaine ;
 Eli Cohen (1924-1965), espion israélien ;
 Élie Cohen (1950-), économiste français ;
 Élie Cohen (1946-2008), professeur de gestion français ;
  (1842-1905), minéralogiste et pétrographe allemand ;
 Erminie Cohen (1926-2019), sénatrice canadienne ;
 Etan Cohen (né en 1974), scénariste américain ;
 Fernand Cohen (1887-1970), professeur de physique-chimie, touché par les lois antisémites de Vichy entre 1940 et 1944 ;
 
 Gaston Cohen, devenu Gaston Collin (1918-2007), agent secret ;
 George Cohen (1939-2022), footballeur anglais ;
 Georges Cohen (né en 1953), homme d'affaires français ;
 Gerald Cohen (1941-2009), philosophe politique anglais ;
 Gilles Cohen (né en 1963), acteur français ;
 Gladys Cohen (1951-), actrice française ;
 Greg Cohen (né en 1953), contrebassiste de jazz américain ;
 
 Gueoulah Cohen (1925-2019), femme politique et journaliste israélienne ;
 Gustave Cohen (1879-1958), médiéviste français ;
 Hannah Cohen (1875-1946), fonctionnaire et philanthrope britannique ;
  (1928-2016), artiste et programmeur informatique britannique ;
 Harriet Cohen (1895–1967), pianiste britannique ;
 
 Henriette Cohen (1917-2019), doyenne française des survivants d'Auschwitz ;
 Henry Cohen (1900-1977), médecin britannique ;
 Henry Cohen (1806-1880), numismate et théoricien de la musique français français ;
 Hermann Cohen (1842-1918), philosophe allemand ;
 Hermann Cohen (1820-1871), pianiste et carme allemand ;
 I. Bernard Cohen (1914-2003), historien des sciences américain ;
 Ilan Duran Cohen (1963- ), réalisateur, producteur, scénariste et écrivain français ;
 Ilana Cohen (née en 1943), femme politique israélienne ; 
 Isidore Cohen de Lara, dit Isidore de Lara (1858-1935), pianiste et compositeur britannique ;
 Itzik Cohen (1968- ), acteur et réalisateur israélien ; 
 Jack Cohen (1933-2019), biologiste britannique ;
 
 Jacqueline Cohen (1943-), traductrice française ;
 Jean Cohen (1919-1994), esthéticien et spécialiste de poétique français ;
 Jean Cohen (1941-2004) virologue français ;
 Jean-Joseph Cohen (1929-2007), journaliste et patron de presse français ;
 Jean-Marc Cohen (né en 1958), footballeur français ;
 Jean-Michel Cohen (né en 1959), médecin nutritionniste ;
 Jeffrey Cohen (1957-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Jeremy Cohen (né en 1957), violoniste et jazzman américain ;
 Job Cohen (né en 1947), homme politique néerlandais, bourgmestre d'Amsterdam ;
 Joel Cohen (19?-), scénariste américain ;
 Jon Cohen (19?-), scénariste américain ;
 Jonathan Cohen (1980-), acteur français ;
 Joseph Cohen (né en 1971), philosophe français ;
 Joseph Cohen (1914-2009), attaché de presse, journaliste et producteur de cinéma français ;
 Joshua Cohen (né en 1980), écrivain américain ;
 Jules Cohen (1830-1901), compositeur français ;
 Julia Cohen (née en 1989), joueuse de tennis américaine ;
 Julie Cohen (19?-), réalisatrice et documentariste américaine ;
 Kadmi Cohen (1892-1944), écrivain et militant français ;
  ;
 Laurence Cohen (née en 1953), femme politique française ;
 Laurent Cohen (né en 1960), médecin spécialiste français ;
 Leonard Cohen (1934-2016), poète, romancier, chansonnier et chanteur canadien ;
 Leonora Cohen (1873-1978), suffragette, syndicaliste et magistrate britannique ;
 Leontine Cohen (1913-1992), espionne américaine qui travaillait pour le compte de l'Union soviétique ;
 Liat Cohen (19?-), guitariste israélienne ;
 Lorca Cohen (née en 1974), photographe, fille de Leonard Cohen ;
 Lynn Cohen (1933-2020), actrice américaine ;
 Lynne Cohen (1944-2014), photographe canadienne ;
 Malia Cohen (1977-), femme politique américaine ; 
 Marcel Cohen (1908-2002), réalisateur, scénariste et monteur français ;
 Marcel Cohen (né en 1937), écrivain français ;
 Marcel Cohen (1884-1974), linguiste français ;
 Maud Cohen (19?-), ingénieure canadienne ;
 Maurice Cohen (1927-2012), juriste français ;
 Maurice Cohen (né en 1935), réalisateur français ;
 Maurice Cohen (né en 1955), président de l'OGC Nice ;
 Maury M. Cohen (1889-1949), producteur américain ;
 Max Cohen (1932-2002), coureur cycliste français ;
 Michael Cohen (né en 1966), avocat américain ;
 Michaël Cohen (né en 1970), acteur français ;
 Mickaël Cohen dit Mickaël Miro (né en 1979), chanteur français ;
 Mickey Cohen (1913-1976), gangster américain ;
 Morris Raphael Cohen (1880-1947), philosophe et juriste américain ;
 Naphtali Cohen (1649-1718), rabbin et kabbaliste germano-russe ;
 
 Octavus Roy Cohen (1891-1959), écrivain, dramaturge, scénariste et auteur américain de roman policier ;
 Odile Cohen (1966-), actrice française ;
 Olivier Cohen (né en 1949), écrivain et éditeur français ;
 Patrick Cohen (1964-), pianiste et pianofortiste français ;
 Patrick Cohen (né en 1962), journaliste français de radio et de télévision ;
 Paul Cohen (1934-2007), mathématicien américain ;
 Philippe Cohen (1953-2013), journaliste d'enquête et essayiste français ;
 Pierre Cohen (né en 1950), homme politique français ;
 Raphaël Cohen (né en 1938), écrivain né au Caire en Égypte ;
 
 Riff Cohen (née en 1984), musicienne israélienne ;
 Rob Cohen (né en 1949), réalisateur américain ;
 
 Ruth Cohen (1906-1991), économiste et principale de collège britannique
 Sacha Baron Cohen (né en 1971), humoriste britannique ;
 Samuel Cohen (1870-1940), compositeur de l'hymne national israélien ;
 Samuel Cohen (1921-2010), physicien américain ;
 Sandrine Cohen, romancière, scénariste, réalisatrice et actrice française ;
 Sasha Cohen (née en 1984), patineuse artistique américaine ;
 Sidney M. Cohen (19?-), réalisateur canadien de télévision ;
 Silvia Cohen (1959-), actrice italienne d'origine française ;
 Stephen F. Cohen (1938-2020), universitaire américain ;
 Stephen P. Cohen (1936-2019), professeur et politologue américain ;
 Steven Cohen (né en 1962), performeur sud-africain vivant en France ;
 Sylvie Cohen (1956-), écrivaine française ;
 Tarik Cohen (né en 1995), joueur américain de football américain ;
 Tiffany Cohen (née en 1966), nageuse américaine ;
 Walter Cohen (1880-1942), historien de l'art allemand ;
 Wilbur J. Cohen (1913-1987), homme politique américain ;
 William Cohen (né en 1940), homme politique américain ;
 Wolf Benjamin Cohen dit William Rogers (1818-1852), dentiste franco-néerlandais.

Patronyme composé 
 
 
 
 
 
 Marie-Élisa Nordmann-Cohen (1910-1993), chimiste et résistante communiste française, épouse du journaliste Francis Cohen.

Variantes 
 Cohn
 Kohn
 Cahen, Cahn
 Kahen, Kahn, Kahane

Pseudonyme 
 Taika Cohen est le pseudonyme de Taika Waititi (1975-), un scénariste, réalisateur, acteur et producteur néo-zélandais.

Personnages de fiction 
 Cohen le Barbare, un personnage du Disque-monde, une parodie à peine voilée de Conan le Barbare et Genghis Khan ;
 Sander Cohen, un personnage du jeu vidéo BioShock ;
 Seth Cohen, un personnage de Newport Beach. Son père est Sandy Cohen et sa mère Kirsten Cohen ;
 La Loi anti-chiens de Cohen, une nouvelle de science-fiction.

Voir aussi

Liens externes 
  Répartition du patronyme « Cohen » dans le monde (2014), sur forebears.io
 

Patronyme juif